Les mots cuspidatus, cuspidata et cuspidatum sont trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un participe passé latin signifiant « en forme de pointe, pointu ».

En taxonomie, les mots cuspidatus, cuspidata et cuspidatum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : cuspidatus, cuspidata, cuspidatum.

Notes et références 

Épithète spécifique